Môle Saint-Nicolas kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement du Môle Saint-Nicolas, arrondissement, Nord-Ouest, 
 Môle Saint-Nicolas (kommun), Nord-Ouest, 
 Môle Saint-Nicolas (ort), Nord-Ouest,